Armando Editore – casa editrice

 Armando – nome proprio di persona italiano maschile
 Armando – album di Pitbull del 2010
 14572 Armando – asteroide della fascia principale

Persone 
 Armando – pittore, scultore e scrittore olandese
 Armando – produttore discografico e musicista statunitense
 Alberto José Armando – dirigente sportivo argentino
 Bruno Armando – attore e traduttore italiano
 Don Armando – musicista statunitense
 Hugo Armando – ex tennista statunitense
 Paulo Armando – poeta brasiliano
 Samuel Tito Armando – politico angolano
 Vera Armando – giornalista brasiliano